El Embarcadero puede hacer referencia a:

El Embarcadero, zona de la ciudad de San Francisco (California).
El Embarcadero, zona de la ciudad de San Diego (California).
El embarcadero (serie de televisión); serie de televisión española de 2018